Foort van Oosten (1977), Tweede Kamerlid
Geertrui van Oosten (1320-1358), een Nederlandse begijn
 Joke Jorritsma-van Oosten (1941), oud-Tweede Kamerlid
Roel van Oosten (1958), een Nederlands componist